Джордж Ни́кол (; 14 декабря 1903 — 18 декабря 1968), также известный как Джо́рди Ни́кол () — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в шотландских клубах «Ардроссан Уинтон Роверс», «Килуиннинг Рейнджерс» и «Солкотс Виктория». В январе 1928 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». В основном составе «Юнайтед» дебютировал 11 февраля 1928 года в матче Первого дивизиона против «Лестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд». В этой игре он сделал «дубль». Два мяча, забитые в дебютном матче, стали единственными для Никола в составе манчестерского клуба. За полтора сезона в составе «Юнайтед» он провёл только 7 матчей за основной состав, и в мае 1929 года покинул команду, став игроком клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

С 1929 по 1932 год Никол выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион», сыграв за команду 32 матча и забив 23 мяча. В сезоне 1930/31 был лучшим бомбардиром «Брайтона». В 1932 году короткое время играл за североирландский клуб «Гленавон», после чего перешёл в английский «Джиллингем». Выступал за «Джиллингем» до 1935 года, сыграв 71 матч и забив 42 мяча. Затем играл за французский клуб «Рубе», где завершил карьеру в 1937 году.

Умер в Ардроссане в возрасте 65 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Гленавон»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Рубе»